Рамштайн (): в вольном переводе с немецкого — каменный таран.

Топонимы 
 Рамштайн-Мизенбах — город в Германии.
 Рамштайн — авиабаза ВВС США в Германии.
 Рамштайн — замок на территории земли Рейнланд-Пфальц в Германии.
 Рамштайн — замок на территории Эльзаса во Франции.

Музыка 
 Rammstein — немецкая метал-группа.
 Rammstein — альбом Rammstein, вышедший в 2019 году.
 «Rammstein» — песня Rammstein, вышедшая в 1995 году на альбоме Herzeleid.

Фамилия 
 Рамштайн, Марко (род. 1978) — швейцарский кёрлингист, участник зимней Олимпиады 2002.
 Рамштайн-Аттингер, Сандра (урожд. Сандра Аттингер, род. 1984) — швейцарская кёрлингистка.

Другое 
 Столкновение над авиабазой Рамштайн — авиакатастрофа, случившаяся 28 августа 1988 года.
 (110393) Раммштайн — астероид в Солнечной системе.